East Hanover Township, un township du comté du Morris, dans le New Jersey.
 East Hanover Township, un township du comté du Dauphin, en Pennsylvanie.
 , un township du comté de Lebanon, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships